Фицрой () — реки в Австралии: Фицрой — на территории штата Западная Австралия.
 Фицрой — на территории штата Квинсленд.